Lars Moberg (gitarrist)
 Lars Moberg (journalist)
 Lars Moberg (kyrkomusiker)